Oszillation (von  „schwingen“, „schwanken“, „schaukeln“) steht für:

 in der Mathematik und Physik:
 eine Größe zur Untersuchung der Stetigkeit von Abbildungen, siehe Oszillation (Topologie)
 eine wiederholte zeitliche Schwankung von Zustandsgrößen, siehe Schwingung
 ein Umwandlungsvorgang in der Elementarteilchenphysik, siehe Neutrinooszillation
 ein Verhalten von Ladungsträgern in der Festkörperphysik, siehe Bloch-Oszillationen
 ein unerwünschtes Verhalten von Flugzeugen, siehe Pilot Induced Oscillation

 in der Astronomie:
 eine sinusförmige Helligkeitsschwankung bei der Bildung von Zwergnovae: Siehe Zwergnova#Oszillation

 in der Meteorologie:
 ein Zirkulationsphänomen der Erdatmosphäre: Siehe Madden-Julian-Oszillation
 ein Luftdruckphänomen der Nordhemisphäre: Siehe Arktische Oszillation
 ein Schwankung von Druckverhältnissen in der Atmosphäre über dem Nordatlantik: Siehe Nordatlantische Oszillation
 ein Luftaustauschphänomen zwischen Indischem Ozean und Pazifischem Ozean: Siehe Southern Oscillation
 ein Zirkulationsphänomen zwischen Atmosphäre und Meer über dem Pazifischen Ozean: Siehe El Niño-Southern Oscillation
 eine quasiperiodische atmosphärische Welle des Windes in der Stratosphäre: Siehe Quasi-zweijährige Schwingung

 in der Klimageschichte:
 eine Klimaverschlechterung zu Beginn des Holozäns: Siehe Präboreale Schwankung
 eine Abkühlungsphase im Alleröd-Interstadial: Siehe Gerzensee-Schwankung

 in der Ökologie:
 eine übermäßig starke Schwankung der Populationsdichte: Siehe Räuber-Beute-Beziehung
  
 
Siehe auch:

 Oszillationssatz von Sturm
 Oszillatormodell
 Oszillatorschaltung
 Oszillierende Reaktion
 Oszillierer, ein Werkzeug
 Oszillogramm
 Oszillograph
 Oszillometrie
 Oszillopsie
 Oszilloskop
 Schwankung
 Vibration